Blackburn kan syfta på:

Blackburn Rovers FC – fotbollsklubb från Blackburn i Lancashire, grundad 1875
Blackburn Olympic FC – fotbollsklubb från Blackburn i Lancashire, som fanns mellan 1877 och 1889

Personer
Elizabeth Blackburn, australiskfödd amerikansk biolog.
Joseph Clay Stiles Blackburn, amerikansk politiker. 
Karoliina Blackburn, finländsk skådespelare, thaiboxare och programledare.
Luke P. Blackburn, amerikansk politiker och läkare. 
Marsha Blackburn, amerikansk politiker. 
Simon Blackburn, brittisk filosof.

Geografi

Australien 

 Blackburn (del av en befolkad plats), Victoria, Whitehorse,

Nya Zeeland 

 Blackburn Stream (vattendrag i Nya Zeeland, lat -42,53, long 173,37),

Storbritannien 

 Blackburn, Aberdeenshire, 
 Blackburn, West Lothian, ort, Skottland, 
Blackburn with Darwen – distrikt i Lancashire
 Blackburn – stad i Blackburn with Darwen, 
 Blackburn, Moray – en ort i Moray, Skottland

USA 

 Blackburn, Missouri, Saline County, 
 Blackburn, Oklahoma, Pawnee County, 
Mount Blackburn (berg), Alaska

Se även
Blackburne